Obrenovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Obrenovac, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Obrenovac, une ville et une municipalité situées sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Obrenovac, un village situé dans la municipalité de Pirot, district de Pirot.